Jähnig ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhart Jähnig (* 1941), deutscher Historiker 
 Dieter Jähnig (1926–2016), deutscher Philosoph und Kunstwissenschaftler
 Jan-Ole Jähnig (* 2001), deutscher Motorradrennfahrer
 Uwe Jähnig (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Walter Jähnig, deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Jänich